Palácio dos Duques de Feria — em Zafra, Estremadura
Castelo de Zafra (Guadalajara) — em Campillo de Dueñas, Castela-Mancha

Desambiguações de construções